Colin Calderwood – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Jimmy Calderwood – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Joanne Calderwood – lottatrice di arti marziali miste e thaiboxer scozzese